Francesco Serao (1702-1783) – medico, fisico, geologo e letterato italiano
 Giovanni Serao (1977) – calciatore italiano
 Matilde Serao (1856-1927) – scrittrice e giornalista italiana